Ofarim může znamenat:

 Bejt Arje-Ofarim, izraelská osada

příjmení
 Abi Ofarim (1937–2018), izraelský zpěvák, hudební skladatel, tanečník
 Ester Ofarimová (* 1941), izraelská zpěvačka
 Gil Ofarim (* 1982), německý hudebník